Биль 2006 — 39-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший в Биле с 24 июля по 3 августа.

 Категория: 17-я (средний рейтинг 2674)
 Главный арбитр:
 Контроль:
 Сыграно партий: 30 - 18 побед, 12 ничьих.

Участники

Движение по турам

Tаблица турнира

Ссылки 
 Biel 2006 (нем.)
 Биль 2006 на сайте ChessPro.ru

Биль (шахматный турнир)
2006 год в шахматах